Vogatore – chi è addetto alla voga di un'imbarcazione; rematore, canottiere
 Vogatore – apparecchio ginnico che simula l'apparato di voga
 Vogatore – indumento sportivo maschile usato per la voga
 Vogatore – indumento senza maniche simile ad una maglietta con un'ampia scollatura